Die 10. Wasserball-Europameisterschaft der Männer fand vom 19. bis 25. August 1962 in Leipzig statt. Alle Spiele wurden im Schwimmstadion des Sportforums ausgetragen. Insgesamt elf Mannschaften spielten um den Titel, Sieger des Turniers wurden die Wasserballer aus Ungarn, die damit ihre achte Meisterschaft feiern konnten. Hinter Ungarn gab es mit der Sowjetunion und Jugoslawien zwei punktgleiche Silberplätze, so dass keine Bronzemedaille vergeben wurde. Die beiden letzten Finalrundenspiele bildeten zugleich den Abschluss der 10. Europameisterschaften im Schwimmen, in deren Rahmen der Wettkampf stattfand.

Turnierteilnehmer 
Ursprünglich sollten zwölf Teams im Turnier starten, der bundesdeutsche DSV boykottierte allerdings die Schwimmeuropameisterschaften aufgrund des Mauerbaus. Somit stand schon vor Beginn der Wettkämpfe fest, dass die beiden einzigen Starter in der ausgelosten Gruppe B, die DDR und Italien, automatisch in die Zwischenrunde einziehen werden.

Vorrunde 
verwendete Abkürzungen für alle folgenden Tabellen: Pl. = Platz/Platzierung, Sp. = Anzahl der Spiele, S = Anzahl Siege, U = Anzahl Unentschieden, N = Anzahl Niederlagen, Diff. = Tordifferenz, Pkt. = Punkte (Sieg: 2 Punkte, Unentschieden: 1 Punkt, Niederlage: 0 Punkte)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Zwischenrunde 
Für die Zwischenrunde qualifizierten sich die Erst- und Zweitplatzierten der Vorrundengruppen. Die dort bereits ausgetragenen Spiele der Kontrahenten wurden als Ergebnis für die Zwischenrunde übernommen.

Gruppe 1

Gruppe 2

Platzierungsrunden

Platz 9–11 
Um Platz 9 bis 11 spielten die in der Vorrunde ausgeschiedenen Teams.

Platz 5–8 
Um Platz 5 bis 8 spielten die Mannschaften, die in der Zwischenrunde scheiterten, davor gegeneinander erzielte Spielergebnisse wurden übernommen.

Finalrunde (Platz 1–4) 
Für die Finalrunde qualifizierten sich die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Zwischenrundengruppen. Die zuvor jeweils direkt gegeneinander ausgetragenen Partien wurden als Ergebnis für die Finalrunde übernommen.

Endergebnis

Literatur 

 Leipziger Volkszeitung vom 20. bis 26. August 1962.

Einzelnachweise 

1962
Sportveranstaltung 1962
Sportveranstaltung in Leipzig
Wasserballwettbewerb in Deutschland
Wasserball (DDR)
Sportveranstaltung in der DDR